

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molg“ beginnt.

Molg 



Molga 
 Mølgaard Hansen, Pernille, dänische Badmintonspielerin
 Mølgaard, Maliinannguaq Marcussen (* 1960), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit), Journalistin, Lehrerin und Künstlerin
 Mølgaard, Torolf (* 1939), dänischer Jazzmusiker

Molgg 
 Mölgg, Manfred (* 1982), italienischer Skirennläufer
 Mölgg, Manuela (* 1983), italienische Skirennläuferin